East Hanover ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Hanover (Connecticut), im New Haven County (nicht mehr existent)
 East Hanover (New Jersey), im Morris County
 East Hanover (Pennsylvania), im Lebanon County

Siehe auch:
 East Hanover Township